Укум-Игол:

 Укумигол — река в Ханты-Мансийском АО. 
 Укумъигол (приток Ирханъигола) — река в Ханты-Мансийском АО. 
 Укумъигол (приток Мёгтыгъёгана) — река в Ханты-Мансийском АО.